On appelle « scirpe » diverses plantes de sols généralement humides ou détrempés, de la famille des Cyperaceae. Beaucoup de scirpes sont aussi appelés « souchets ». « Scirpe » est un nom masculin et dérive du latin d'époque impériale scirpus qui désignait les « joncs ».

Le genre des scirpes n'est pas toujours Scirpus. De nombreuses espèces ont été appelées scirpes par analogie de forme. D'autres, autrefois incluses dans le genre Scirpus, sont aujourd'hui désignées par d'autres appellations de genre, en raison de la division du genre Scirpus. Les scirpes appartiennent en réalité à un réseau de plus de 10 genres différents, listés ci-dessous.

Scirpus 
Scirpus est notamment le genre du :
 scirpe des bois, Scirpus sylvaticus L.
 scirpe vert foncé, Scirpus atrovirens Willd.

Schoenoplectus 
Schoenoplectus est notamment le genre du :
 scirpe des lacs, Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
 scirpe du littoral, Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla
 scirpe piquant ou scirpe d'Amérique, Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla
 scirpe couché, Schoenoplectus supinus (L.) Palla
 scirpe à trois angles, Schoenoplectus triqueter (L.) Palla

Bolboschoenus 
Bolboschoenus est notamment le genre du :
 scirpe maritime, Bolboschoenus maritimus (L.) Palla

Blysmus 
Blysmus est notamment le genre du :
 scirpe comprimé, Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link
 scirpe roux, Blysmus rufus (Huds.) Link

Scirpoides 
Scirpoides est notamment le genre du :
 scirpe-jonc, Scirpoides holoschoenus (L.) Soják
 scirpe de Rome, Scirpoides romanus (L.) Soják

Eleocharis 
Eleocharis est notamment le genre du :
 scirpe à nombreuses tiges, Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.
 scirpe ovale, Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult. 
 scirpe des marais, Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.

Eleogiton 
Eleogiton est notamment le genre du :
 scirpe flottant, Eleogiton fluitans (L.) Link

Isolepis 
Isolepis est notamment le genre du :
 scirpe incliné, Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult.
 scirpe sétacé, Isolepis setacea (L.) R.Br.
 faux scirpe sétacé, Isolepis pseudosetacea (Daveau) Vasc.

Trichophorum 
Trichophorum est notamment le genre du :
 scirpe alpin ou scirpe Hudson, Trichophorum alpinum (L.) Pers. , 1805 
 scirpe alpin ou scirpe nain, Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz & Thell. , 1921 
 scirpe en touffe, Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.

Cyperus michelianus 
Une espèce du genre Cyperus, Cyperus michelianus (L.) Link, est appelée « Scirpe de Micheli »

Autre scirpe 
La prêle faux scirpe, Equisetum scirpoides Michx., est une espèce de plante primitive de la famille des Equisetaceae.

Notes 

Flore (nom vernaculaire)
Cyperaceae
Nom de plante ambigu